Bagher – colpo di risposta che si effettua nella pallavolo colpendo la palla dal basso in alto per mezzo delle mani leggermente sovrapposte.
Bagher o baghero – corruzione dal tedesco Wagen: carrozzella a quattro ruote per trasporto di persone, in genere trainata da un solo cavallo e senza sportelli.